Cathare peut faire référence à :
 Les cathares, c'est-à-dire les adeptes du catharisme.
 Le Pays cathare, une zone touristique du département de l’Aude, en région Occitanie.
 Cathare (marque), une marque de fromage.